Fredrik Granberg kan avse:

Fredrik Granberg (född 1975), svensk musiker
Fredde Granberg (född 1970), Thomas Fredrik Granberg, svensk skådespelare